25. svjetsko prvenstvo u alpskom skijanju održano je u Garmisch-Partenkirchenu u Njemačkoj od 29. siječnja - 5. veljače 1978. godine.

Muški

Spust 

Datum: 29. siječnja, 12:00 h
Staze: „Kandahar“
Visinska razlika: 920 m
Dužina staze: 3320 m
Vrata: 32

Tablica odličja 

<div style="float:left; text-align:left; padding-right:15px;">

Svjetska prvenstva u alpskom skijanju
Međunarodna športska natjecanja u Njemačkoj
Alpsko skijanje u Njemačkoj